TUL peut désigner :
 TUL Corporation, fabricant de carte graphique basé à Taïwan ;
 Transports urbains laonnois réseau de bus de la commune française de Laon ;
 Transports urbains lavallois réseau de bus de la commune française de Laval ;
 Transport urbain lannionnais, ancien réseau de bus de la commune française de Lannion, maintenant nommé TILT.